Miejscowości w USA:
 Latty – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Gminy w USA:
 Latty (ang. Latty Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding